Со́фпоро́г — топоним в Карелии.

 Софпорог — посёлок в составе Кестеньгского сельского поселения Лоухского района.
 Софпорог — бывшая грузовая железнодорожная станция на линии Лоухи — Пяозеро.
 Софпорог — бывший порог на реке Софьянга.
 Новый Софпорог — посёлок в составе Кестеньгского сельского поселения Лоухского района.